Кленно — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Клённо — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Клённо — посёлок при станции в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Кленно — деревня в Гдовском районе Псковской области.